Un mulâtre est une personne dont les parents sont de couleurs différentes ;

Représentations artistique 
 La Mulâtre (scène de cuisine) est une toile de Diego Vélasquez ;
 La Mulâtre (La Cène) est une toile de Diego Vélasquez ;
 La Mulâtresse Solitude est un roman ;

Patronyme 
 La Mulâtresse Solitude est un personnage historique.

Toponymie 
 La Vallée-Mulâtre est une commune ;
 L'église Saint-Pierre-et-Saint-Paul de La Vallée-Mulâtre est une église.